Louis Clement Joseph Aigret (1856 - 1921) foi um botânico belga.

Ligações externas 
  

Botânicos da Bélgica